Неђешти има више значења:

 Неђешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Неђешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији